Ex aequo, une association belge.
 Ex aequo et bono dans le jargon juridique.
 Éditions Ex Æquo, une maison d'édition française.

Œuvres de fiction 
  Ex Aequo (The Ex-files), huitième épisode de la saison 4 d’Eureka diffusé en 2010 ;
 Ex-æquo, troisième épisode de la saison 2 de Hero Corp diffusé en 2010 ;
  Ex aequo ! (Now we're Even), vingt-et-unième épisode de la saison 7 de How I Met Your Mother diffusé en 2012.